Mary Morrissey (nascida em 1949) é uma autora americana e ativista pela não-violência internacional. Ela é a autora de Building Your Field of Dreams, que conta as lutas de Morrissey e as lições de sua infância. Ela também é autora de No Less Than Greatness, um livro sobre como curar relacionamentos. Em 2002 ela organizou e editou o livro New Thought: A Practical Spirituality.

O autor americano Wayne Dyer a chamou de "uma das professoras mais atenciosas de nosso tempo".

Ativa desde o início de sua carreira no trabalho humanitário internacional, Morrissey foi co-fundadora da Association for Global New Thought em 1995 e foi sua primeira presidente.

Em 1997, ela juntou-se ao neto de Mahatma Gandhi, Arun Gandhi, para estabelecer a Temporada Internacional da Não-Violência . A partir de janeiro de 2019, o Season for Nonviolence foi celebrado em todo o mundo como uma oportunidade de "reunir as comunidades, capacitando-as a imaginar e ajudar a criar um mundo não violento".

Crítica 
Em seu livro Shadow Medicine: The Placebo in Conventional and Alternative Therapies, John S. Haller adverte que abordagens alternativas à medicina, como as oferecidas por Mary Morrissey, não devem ser consideradas um substituto da medicina convencional.

Bibliografia 

 Building Your Field of Dreams, Mary Morrissey, Random House, 1996. ISBN 978-0-553-10214-7

 No Less Than Greatness, Mary Morrissey, Random House, 2001. ISBN 978-0-553-10653-4

 New Thought: A Practical Spirituality, Mary Morrissey (editora), Penguin, 2002. ISBN 978-1-58542-142-8

Notas 

Escritoras dos Estados Unidos